Existuje více katedrál zvaných Notre-Dame, neznámější z nich je katedrála v Paříži. Titul Notre Dame (Naše Paní) je francouzským nejběžnějším označením Marie, matky Ježíšovy. V českých zemích se obdobně používají tituly Panna Maria nebo Matka Boží, tedy i označení katedrála Matky Boží.

 Belgie 
 Katedrála Notre-Dame (Antverpy)
 Katedrála Notre-Dame (Tournai) 
 Katedrála Notre-Dame-et-Saint-Lambert (Liège)
 Francie 
 Katedrála Notre-Dame (Amiens)
 Katedrála Notre-Dame-de-la-Platea (Antibes)
 Katedrála Notre-Dame (Avignon)
 Katedrála Notre-Dame (Bayuex)
 Katedrála Notre-Dame de Grâce (Cambrai)
 Katedrála Notre-Dame (Chartres)
 Katedrála Notre-Dame-de-l'Assomption (Clermont)
 Katedrála Notre-Dame (Coutances)
 Katedrála Notre-Dame (Créteil)
 Katedrála Notre-Dame (Dax)
 Katedrála Notre-Dame-du-Bourg (Digne-les-Bains)
 Katedrála Notre-Dame (Embrun)
 Katedrála Notre-Dame (Evreux)
 Katedrála Notre-Dame du Bourguet (Forcalquier)
 Katedrála Notre-Dame du-Puy (Grasse) 
 Katedrála Notre-Dame-et-Saint-Arnoux (Gap)
 Katedrála Notre-Dame (Grenoble)
 Katedrála Notre-Dame (Havre)
 Katedrála Notre-Dame (Laon)
 Katedrála Notre-Dame-de-la-Treille (Lille)
 Katedrála Notre-Dame-de-l'Assomption (Luçon)
 Bazilika Notre-Dame-et-Saint-Privat (Mende)
 Bazilika Notre-Dame de l'Annonciation (Moulins)
 Katedrála Notre-Dame-de-l'Annonciation (Nancy)
 Katedrála Notre-Dame-et-Saint-Castor (Nîmes)
 Katedrála Notre-Dame (Noyon)
 Katedrála Notre-Dame-de-Nazareth (Orange)
 Katedrála Notre-Dame (Papeete)
 Katedrála Notre-Dame (Paříž)
 Katedrála Notre-Dame (Puy-en-Velay)
 Katedrála Notre-Dame (Remeš)
 Katedrála Notre-Dame-en-Saint-Melaine (Rennes)
 Katedrála Notre-Dame (Rodez)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Rouen)
 Katedrála Notre-Dame (Saint-Omer)
 Katedrála Notre-Dame (Saint-Bertrand-de-Comminges)
 Katedrála Notre-Dame (Sées)
 Katedrála Notre-Dame (Senlis)
 Katedrála Notre-Dame (Strasbourg)
 Katedrála Notre-Dame-de-la-Seds (Toulon)
 Katedrála Notre-Dame (Tulle)
 Katedrála Notre-Dame (Verdun)
 Lucembursko 
 Katedrála Notre-Dame (Lucemburk)
 Monako 
 Katedrála Notre-Dame-Immaculée (Monako)
 Švýcarsko 
 Katedrála Notre-Dame (Sion)
Katedrála Notre-Dame-Sion (du Glarier)